Command — слово на английском языке (), являющееся названием

компьютерных терминов:
 Command — шаблон проектирования, используемый при объектно-ориентированном программировании, представляющий действие;
 COMMAND.COM — интерпретатор командной строки в операционных системах DOS, семейства Windows 9x и ряда других;
 Command — клавиша команды на клавиатурах компьютеров Apple, часто называемая «Яблоко».

компьютерных игр:
 Command & Conquer — серия компьютерных игр в жанре стратегии в реальном времени;
 Cortex Command — компьютерная игра в жанре аркада;
 Star Fox Command — видеоигра в жанре shoot’em up.

прочие значения:
 Command — система бытовых креплений на клейкой основе от 3М;
 Command — музыкальный альбом 2009 года британской фьючепоп-группы Client;
 Command — документ, выпущенный британским правительством и представленный Парламенту Великобритании;
 Command Records — звукозаписывающий лейбл, основанный в 1959 году, позже вошедший в ассоциацию с ABC Records.

См. также 
 Команда